Финал Кубка Германии по футболу 2007/2008 стал 65-м в истории турнира. Матч состоялся 19 апреля 2008 года между тринадцатикратным победителем «Баварии» и двукратным победителем дортмундской «Боруссии». Финал был сыгран перед 70 000 зрителей на «Олимпиаштадионе» в Берлине. В дополнительное время «Бавария» победила со счетом 2:1 благодаря дублю итальянского нападающего Луки Тони, завоевав свой 14-й титул и оформив золотой дубль.

Путь к финалу

Финал 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте kicker.de 
 Отчёт о матче на сайте WorldFootball.net
 Отчёт о матче на сайте Fussballdaten.de 

2008
Германия
Матчи ФК «Боруссия» Дортмунд
Матчи ФК «Бавария» Мюнхен
События 19 апреля
Апрель 2008 года
Спорт в Германии в 2008 году
Спортивные соревнования в Берлине